Существует несколько институтов ядерной физики с аббревиатурой ИЯФ:

 Институт ядерной физики им. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН)
Институт ядерной физики Республики Казахстан (ИЯФ МЭ РК)
 Институт ядерной физики Академии наук Республики Узбекистан